Popis naseljenih gradova, mjesta i sela, mjesta grada i neinkorporiranih popisom određenih mjesta u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku. Brojke su prema popisu 2010. osim ako nije drugačije naznačeno.

Vidi 
Popis naselja u Novom Meksiku: poredanih abecedno

Izvori

Vanjske poveznice 
 New Mexico Census Data @ Census.gov

Popisi
Novi Meksiko